Aagtekerke (Zeeuws: Aegte) is een dorp in de gemeente Veere in de Nederlandse provincie Zeeland. Op  bedroeg het aantal inwoners . Het dorp ligt nabij Domburg en Oostkapelle maar ligt zelf niet aan de zee. Aagtekerke was tot 1 juli 1966 een zelfstandige gemeente, waarna het tot 1997 deel uitmaakte van de gemeente Mariekerke. Aagtekerke is genoemd naar de heilige Agatha (patrones van het dorp). Tegenwoordig is het dorp niet rooms meer. De protestantse kerk speelt nog wel een rol van betekenis, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 kreeg de SGP in dit dorp 61,8% van de stemmen. Een groot deel van de bevolking is lid van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Het kerkgebouw van deze kerkelijke gemeente telt 977 zitplaatsen op een bevolking van circa 1.500 mensen.

Wapen 

Het wapen van Aagtekerke bevat in zilver een gouden buste van een vrouw. Dit is vermoedelijk de heilige Agatha, wat het tot een sprekend wapen zou maken. Het werd op 9 februari 1838 bevestigd als gemeentewapen. De buste is later afgebeeld op het wapen en de vlag van de gemeente Mariekerke. Het wapen van de heerlijkheid Aagtekerke voerde de buste in natuurlijke kleur, met een mantel van purper. Het werd bevestigd op 10 november 1819.

Dorpskerk 

Sinds 1327 is er in Aagtekerke sprake van de kerk van Sint-Agatha. Mogelijk gaat de historie van de kerk nog verder terug, tot de tijd van een klooster, waarvan de abdis Agatha heette. De kerktoren is het oudste gedeelte: deze dateert uit de vijftiende eeuw. Het schip heeft zijn huidige vorm gekregen in 1625. Bijzonder is het grafmonument van Hendrik Thibaut, heer van Aagtekerke, burgemeester van Middelburg en bewindhebber van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Het monument werd in 1669 vervaardigd door de beroemde beeldhouwer Rombout Verhulst, die ook de praalgraven van de zeehelden Tromp en De Ruyter maakte.

Gereformeerde Gemeente 
Vanaf 1836 kwamen op de buitenplaats Sint-Jan ten Heere de eerste afgescheidenen van Zeeland samen. Men noemde zich Gereformeerde Gemeente Jesu Christi, die vergadert te Sint-Jan ten Heere. Na verloop van tijd werden ook te Middelburg aan de Lange Delft kerkdiensten gehouden. Na het overlijden van eigenaar jhr. Versluijs werd de buitenplaats Sint-Jan ten Heere in 1876 verkocht en daarna gesloopt om plaats te maken voor een boerenhofstede. Omdat de gelegenheid om godsdienstoefeningen te houden hiermee dus was vervallen, besloot de kerkeraad een eenvoudig kerkje te laten zetten te Aagtekerke aan de weg naar Westkapelle (toen nog Zandweg geheten, nu de Prelaatweg). De bouw had nog in 1876 plaats, Aagtekerke bleef echter een afdeling van de Middelburgse gemeente. Pas op 5 april 1900 werd Aagtekerke tot een zelfstandige gemeente verklaard. In 1909 werd een nieuwe kerk gebouwd voor ƒ5.563,-.

De eerste predikant van Aagtekerke was H. Kieviet, die de gemeente eerst enige tijd als oefenaar diende. Hij werd opgevolgd door ds. R. Kok die in 1915 als kandidaat een beroep naar deze gemeente aannam. In 1922 achtte de kerkenraad het noodzakelijk ds. Kok te vermanen omdat hij op zondag gebruik maakte van de fiets. Kort na zijn vertrek in juli 1925 werd de stokman weer het recht verleend om slapende kerkgangers wakker te maken. Door de leesdiensten was dat kennelijk meer urgent geworden.

In 1924 kwam een eigen school tot stand. In 1938 richtte de kerkenraad een jongelingsvereniging op, nadat daar nogal wat moeilijkheden aan vooraf waren gegaan. In 1921 was men daar immers vierkant tegen. Per 1 januari 1963 werd de psalmberijming van Datheen ingeruild voor de berijming van 1773. In 1970 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen, omdat de oude kerk in vervallen staat verkeerde. De bouwkosten van de nieuwe kerk bedroegen ƒ670.000,-. In 1991 is dit gebouw uitgebreid tot 977 zitplaatsen. Door het toenemende toerisme en de groei van de gemeente waren er ook na deze uitbreiding spoedig te weinig zitplaatsen en ging men over tot drie diensten per zondag.

Monumenten 
Op het dorpsplein staat de Dorpskerk. Ten zuiden van het dorp staat de Aagtekerkse molen, een houten zeskante korenmolen uit 1801. Het is de enige overgebleven zeskante molen in de provincie Zeeland. Ten zuidwesten van Aagtekerke liggen twee vliedbergen.

Politiek

Gemeenteraadsverkiezingen 
Aagtekerke was tot 30 juni 1966 een zelfstandige gemeente, om over te gaan in de gemeente Mariekerke, die later in 1997 over ging in de gemeente Veere. Hierbij de verkiezingsuitslagen sinds 1931:

Tweede Kamer

Provinciale Staten

Toerisme 
Twee grote campings in Aagtekerke zijn Schoolzicht en Westhove.

Geboren 
 Karin  Peters (1938-2011), schrijfster

Zie ook 
 Lijst van burgemeesters van Aagtekerke
Aagtekerke (schip)

Plaats in Zeeland
Geografie van Veere
Voormalige gemeente in Zeeland
Ambachtsheerlijkheid in de Nederlanden